Фервју има више значења:
 Фервју (округ Монмут, Њу Џерзи)
 Фервју (округ Дачес, Њујорк)
 Фервју (Џорџија)
 Фервју (Вајоминг)
 Фервју (Вирџинија)
 Фервју (Калифорнија)
 Фервју (округ Кришчан, Кентаки)
 Фервју (Мериленд)
 Фервју (округ Ири, Пенсилванија)
 Фервју (округ Банкомб, Северна Каролина)
 Фервју (Алабама)
 Фервју (Тексас)
 Фервју (Јужна Дакота)
 Фервју (Јута)
 Фервју (Западна Вирџинија)
 Фервју (Илиноис)
 Фервју (Канзас)
 Фервју (Мисури)
 Фервју (Монтана)
 Фервју (Оклахома)
 Фервју (Орегон)
 Фервју (Охајо)
 Фервју (Тенеси)